Carl Reichert ist der Name folgender Personen:

* Carl Reichert (Maler) (Pseudonym J. Hartung; 1836–1918), österreichischer Maler
 Carl Reichert (Optiker) (Carl Friedrich Wilhelm Reichert; 1851–1922), deutscher Optiker und Industrieller 
 Carl-Ludwig Reichert (* 1946), deutscher Musiker, Moderator und Schriftsteller

Siehe auch:
 Karl Reichert